Король Нидерландов — глава государства в Нидерландах, осуществляющий управление страной в соответствии с конституцией. Наследование трона происходит от умершего или отрёкшегося короля к его старшему ребёнку независимо от пола по мужской или женской линии. Появился в 1815 году, с этого времени в Нидерландах правит Оранская династия. 

Исполнительная власть находится в руках монарха, который формирует правительство по согласованию с политическими партиями. Законодательная власть принадлежит двухпалатным Генеральным штатам. Брак наследника престола должен быть утверждён парламентом; принц или принцесса, вступившие в брак без разрешения парламента, лишаются права наследования престола.

Все законы после принятия  Генеральными штатами утверждаются королём. Монарх является председателем Государственного совета, состоящего из членов королевской семьи и назначенных монархом государственных деятелей и политиков, которые участвуют в законотворческой деятельности.

Монарх может производить награждения орденами (Орден Нидерландского Льва, Орден Оранских-Нассау и военный орден Виллема).

Королевская семья распоряжается шестью дворцами, в том числе Королевским дворцом в Амстердаме. Монарх не выплачивает налога на наследство на унаследованное им имущество.

Список королей Нидерландов

Диаграмма нахождения в должности 

Списки правителей Нидерландов
Списки королей Европы